Kuriyama ist der Familienname folgender Personen:

 Chiaki Kuriyama (* 1984), japanische Filmschauspielerin und Sängerin
 Naoki Kuriyama (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Takakazu Kuriyama (1931–2015), japanischer Diplomat 
 Yūki Kuriyama (* 1988), japanischer Fußballspieler